Реваз Акакиевич Маргиани — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, писатель.

Биография 
Родился в 1916 году в Мулахи. Член КПСС с 1947 года.

Выпускник филологического факультета Тбилисского университета. Участник Великой Отечественной войны. С 1933 года — на общественной и творческой работе. В 1932—1984 гг. — литературный сотрудник, собиратель сванского фольклора, главный редактор газеты «Литературули Сакартвело» («Литературная Грузия»), главный редактор журнала «Дроша» («Знамя»)

Умер в Тбилиси в 1984 году.

Сочинения 
 Грузинские стихи, М., 1948 (пер. на рус.);
 Восхождение, М., 1957 (пер. на рус.);
 Горы тянутся ввысь, Тб., 1964 (пер. на рус.);
 Родные имена, М., 1968 (пер. на рус.);
 Стихи, М., 1971 (пер. на рус.).

Ссылки 
 

Писатели СССР
Главные редакторы СССР